Краснополянский — название населённых пунктов в России:

 Краснополянский — село в Гаврилово-Посадском районе Ивановской области.
 Краснополянский — посёлок в Красноармейском районе Краснодарского края.